ConTeXt — это процессор документов общего назначения. Основные области его применения — создание структурированных документов, автоматическая генерация, многоязычный набор. Он основан на системе компьютерной вёрстки TeX и использует язык разметки для описания документов. ConTeXt обладает обширными типографскими возможностями, включая интерфейс для поддержки микротипографики, поддержку различных классов сносок, шрифтов OpenType и т. д. Также он включает поддержку цветов, фонов, гиперссылок, презентаций. Он предоставляет обширные возможности управления форматированием и создания новых стилей без необходимости изучать низкоуровневый язык TeX.

См. также 
 LaTeX
 TeX

Примечания

Ссылки 
 Pragma ADE — официальный сайт
 contextgarden — официальная вики

Документация 
 "ConTeXt, An Excursion". 1999 (pdf).
 "ConTeXt, the Manual". 2001 (pdf). Официальное руководство по ConTeXt

TeX
Кроссплатформенное программное обеспечение